Пятков — фамилия; имеет женскую форму .
 Пятков, Александр Александрович (род. 1950) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.
 Пятков, Виктор Евгеньевич (1929—2008) — советский нефтяник, оператор по добыче нефти и газа в нефтепромысловом управлении «Октябрьскнефть», Герой Социалистического Труда.  

 См. также 
 Петков
 Пятка (значения)
 Пятково — название населённых пунктов в России.